Rafinérie mohou být:

 Ropná rafinerie – petrochemický závod
 Rafinérie pro výrobu syntetických paliv – chemický závod

Externí odkazy